La Ligue 2 2009-2010 è stata la 71ª edizione del secondo campionato di calcio più importante in Francia. La stagione è iniziata il 7 agosto 2009 ed è terminata il 7 maggio 2010.

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori esonerati, dimessi e subentrati 
 : Esonerato Gilbert Gress - Subentrato Pascal Janin (dalla 2ª)
 : Esonerato Gernot Rohr - Subentrato Jean-Marc Furlan (dalla 17ª)
 : Esonerato Philippe Anziani - Subentrato Faruk Hadžibegić (dalla 18ª)
 : Esonerato Dominique Bijotat - Subentrato Jean-Pierre Papin (dalla 20ª)
 : Esonerato Yvon Pouliquen - Subentrato Joël Muller (dalla 34ª)

Classifica finale

Squadra campione 
Rosa Caen 2009-2010

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Capoliste solitarie 
 5ª-26ª giornata: 
 28ª-38ª giornata:

Squadre 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Migliore attacco:  (53)
 Miglior difesa:  (30)
 Miglior differenza reti:  (+22)
 Maggior numero di pareggi:  (18)
 Minor numero di pareggi:  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Minor numero di vittorie:  e  (9)
 Peggiore attacco:   (34)
 Peggior difesa:  e  (54)
 Peggior differenza reti:  (-18)
 Maggior numero di cartellini gialli ricevuti:  (91)
 Minor numero di cartellini gialli ricevuti:  (58)
 Maggior numero di cartellini rossi ricevuti:    (8)
 Minor numero di cartellini rossi ricevuti:  (0)

Giocatori 
 Capocannoniere: Olivier Giroud
 Maggior numero di gol in una partita:9
 Maggior numero di presenze:
 Maggior numero di minuti giocati:
 Maggior numero di cartellini gialli ricevuti: Yannick Cahuzac  (13)
 Maggior numero di cartellini rossi ricevuti: Bakary Koné  (4)

Partite 
 Più gol:  -  5-4 (9)

Verdetti finali 

Sul campo
Promosse
  promosso in Ligue 1 come prima classificata
  promosso in Ligue 1 come seconda classificata
  promosso in Ligue 1 come terza classificata.

Retrocesse
  retrocesso in National come ultima classificata
  retrocesso in National come penultima classificata;
  retrocesso in National come terzultima classificata.

Note

Collegamenti esterni 
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2009-2010/

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Ligue 2